Montecchiesi – abitanti di Montecchio (Peccioli)
Montecchiesi – abitanti di Montecchio Emilia
Montecchiesi – abitanti di Montecchio Precalcino
Montecchiesi – abitanti di Montecchio Vesponi
Montecchiesi – abitanti di Montecchio